Андрю́щенко — украинская фамилия, также топоним.

Известные носители 
 Андрющенко, Александр Николаевич (род. 1954) — советский и российский футболист и тренер.
 Андрющенко, Алёна Игоревна (род. 1994) — российская хоккеистка.
 
 
 Андрющенко, Владислав Митрофанович (род. 1934) — филолог.
 Андрющенко, Вячеслав Игоревич (род. 1989) — белорусский и российский хоккеист.
 Андрющенко, Георгий Яковлевич (1933—2011) — советский и российский певец.
 Андрющенко, Григорий Яковлевич (1905—1943) — Герой Советского Союза.
 Андрющенко, Макарий Николаевич (1893—1965) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Андрющенко, Михаил Фёдорович (1901—1956) — советский генерал-майор.
 Андрющенко, Надежда Ивановна (род. 1924) — агроном, Герой Социалистического Труда.
 Андрющенко, Николай Фёдорович (род. 1931) — советский прыгун в длину.
 Андрющенко, Олег Анатольевич (род. 1977) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Андрющенко, Онуфрий Несторович (1907—1991) — советский географ и почвовед.
 Андрющенко, Сергей Александрович (1912—1980) — Герой Советского Союза.
 Андрющенко, Тимофей Александрович (род. 1977) — российский автогонщик.
 Андрющенко, Фёдор Кузьмич (1909—1982) — учёный в области технической электрохимии, доктор технических наук (1967), профессор (1968).
 Андрющенко, Яков Трофимович (1920—2003) — Герой Советского Союза.

Топонимы 
 Андрющенко — хутор в Ленинградском районе Краснодарского края.

См. также